Ilionarsis är ett släkte av fjärilar. Ilionarsis ingår i familjen spillningsmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spillningsmalar
Ilionarsis